Bonecrusher est un personnage de la fiction Transformers et du film du même nom.

 Nom: Bonecrusher
 Affiliation: Decepticans
 Sous Affiliation: Constructicans
 Protoform: Deceptican
 Mode alternative: Camion benne dans G1 et Grue dans le film
 Décès: Noyé dans de la lave par Daï Atlas dans G1, Décapité par Optimus prime dans le premier film et tué par l'air force dans le deuxième (après résurrection)
 Taille: 28 pieds (8,53 m) dans les films

Transformers: Génération 1 
Bonecrusher est l'un des six constructicans. Il forme le bras gauche du titanesque Devastator.

Transformers (film) 
Bonecrusher apparait dans le film Transformers de 2007, interprété par Jimmie Wood. Il est ici présenté comme l'un des Decepticons les plus puissants et les plus bourrins, et fait partie des Decepticons accompagnant Starscream pour retrouver Megatron et le AllSpark. Bonecrusher se transforme en Grue Buffalo (MPCV), dont il garde en mode robot les roues à la place de pieds et l'arrière de la Grue dans le dos. Il attaque Optimus Prime sur une autoroute mais le chef Autobot lui coupe le bras droit avant de le décapiter avec son épée. Le corps de Bonecrusher fut jeté dans l'abysse Laurenssien avec Megatron, Brawl et Blackout.

Transformers 2: La Revanche 
Bonecrusher est ressuscité hors de l'écran par Scalpel avec Brawl et Blackout (qui devient Grindor). Il fait partie des Decepticons envoyés en Egypte par Starscream pour capturer Sam Witwicky. Bonecrusher affronte Ironhide, Arcee, Flareup et Chromia avec l'aide d'un Protoforme. Il endommage grâce aux tires Ironhide et tue Flareup mais il se fait tuer par l'Air Force qui lance des roquettes tuant tous les Decepticons (sauf Scrapper et Long Haul et s'enfuient). 

 

Constructicons